Кольман — многозначный термин.

Фамилия 
 Кольман, Александр Карлович (1812—1869) — архитектор, академик Императорской Академии художеств.
 Кольман, Густаво (род. 1985) — аргентинский футболист.
 
 Кольман, Кристиан (род. 1994) — парагвайский футболист, нападающий.
 Кольман, Хосуэ (род. 1998) — парагвайский футболист, полузащитник.
 Кольман, Эрнест Яромирович (1892—1979) — советский философ и партаппаратчик, впоследствии невозвращенец и антикоммунист.

Топоним 
 Кольман () — коммуна во французском департаменте Мозель.

См. также